Anatole est un nom propre mixte et commun.

Prénom 
Anatole est un prénom masculin ancien, fêté à différentes dates selon le saint auquel il se réfère.

Saints chrétiens 
 Anatole de Milan ou Anathlon (), serait le premier évêque de Milan ; fêté le 24 septembre
 Anatole d'Alexandrie (), originaire d'Alexandrie en Égypte, sacré évêque par Théoctecne de Césarée de Palestine ; fêté le 3 juillet
 Anatoile de Salins († vers 406), évêque d'Adana en Cilicie, peut-être d'origine irlandaise, mort à Salins en Franche-Comté ; fêté le 3 février
 Anatole de Constantinople († 457), patriarche de Constantinople (de 449 à 457), participa au concile de Chalcédoine ; fêté le 3 juillet
 Anatole de Cahors († vers 500), évêque de Cahors, ses reliques furent transférées de Cahors à Saint-Mihiel en 760 ; fêté le 21 octobre

Personnages de fiction 
 Anatole, géant de parade de Villeneuve-d'Ascq
 Anatole, pieuvre dans la série de bande dessinée La Jungle en folie
 Anatole, âne qui parle dans la série de bande dessinée Philémon

Titres d'œuvres 
 Anatole, roman de Sophie Nichault de la Valette
 Anatole, série télévisée d'animation canadienne-française
 Anatole, court métrage néerlandais d'Elbe Stevens sorti en 2011
 Anatole, spectacle de l'humoriste Michel Boujenah
 Anatole Latuile, bande dessinée de Olivier Muller, Anne Didier et Clément Devaux paraissant dans la revue J'aime lire
 Anatole Latuile, série d'animation adaptée de la bande dessinée du même nom, diffusée depuis le  sur France 3

Autres 
 Anatole, mot représentant la lettre A dans l'alphabet radio français et dans l'alphabet téléphonique français
 Cellule-anatole, progression d'accords (succession d'accords)
 Anatole, forme musicale généralement employée dans le jazz

Voir aussi 
 Anatolie, région de la Turquie

Références 

Prénom masculin
Prénom français